Свобода или смерть!:
 Свобода или смерть! — политический лозунг.
 «Свобода или смерть!» — наименование, в период гражданской войны, броневого поезда РККА.

Названия

Российская империя 
 «Свобода или смерть» — организованная в 1879 году Львом Тихомировым после распада «Земли и воли» террористическая группа, часть членов которой впоследствии вошла в состав партии Народная воля.

США 
 «Дайте мне Свободу, или дайте мне Смерть!» — известная фраза Патрика Генри, произесённая перед началом американской войны за независимость (1770-е годы).
 «Живи свободно или умри» () — девиз штата Нью-Гэмпшир.

Греция 
 Ελευθερία ή θάνατος (Элефтерия и танатос) — национальный девиз Греции, возникший в период Греческой войны за независимость от Османской империи (1820-30е годы).

Армения 
 «Свобода или смерть» («Ազատութիւն կամ մահ») — лозунг армянских фидаи, армянских партизанских отрядов, противостоявших правительственным войскам Османской империи и Турции в конце XIX — начале XX вв.

Болгария 
 Свобода или смерть (Свобода или смъртъ) — болгарский лозунг использовался на болгарских революционных флагах до и после апрельского восстания 1876 против османов и македоно-одринских революционеров Внутренней Македо-Одринской Революционной организации в начале XX века.

Бразилия 

 «Независимость или смерть» (Independência ou Morte) — лозунг борцов за независимость Бразилии (1821—1824 годы).

Румыния 
 «Свобода или смерть» («Viaţă-n libertate ori moarte!») — одна из фраз в песне «Проснись, румын!» (гимн Румынии) периода движения за объединение румынских земель XVIII—XIX вв.

Чеченская Республика Ичкерия 
 «Свобода или смерть» () — национальный девиз Чеченской Республики Ичкерия.

Украина 
 «Свобода или смерть» («Воля або смерть») — лозунг анархистов Гражданской войны, а именно — отрядов Шубина Александра и Нестора Махно.
 «Свобода или смерть» («Воля або смерть») — лозунг казаков в восстании против Речи Посполитой. Впоследствии использовался в период Колиивщины и других национальных восстаний.

Уругвай 
 «Свобода или смерть» («Libertad o muerte») — национальный девиз Уругвая.

Никарагуа 
 «Свобода или смерть» («Libertad o Muerte») — девиз антисандинистской подпольной организации Вооружённые силы национального спасения — Армия народа.

В массовой культуре

В музыке 
 Свобода или смерть (альбом) — альбом группы Монгол Шуудан (2002 год).
 Свобода или смерть — песня группы Коррозия металла.
 Свобода или смерть - альбом и песня группы P.S.7.62

В живописи 
 «Независимость или смерть» (Independência ou Morte) — картина бразильского художника Педру Америку, 1888 год.

В литературе 
 Свобода или смерть (повесть) — повесть Леонида Филатова.
 Свобода или смерть (поэма) — поэма болгарского поэта И. Вазова.
 Капитан Михалис, греческий роман 1953 года. Автор — Никос Казандзакис. В переводе назван «Свобода или смерть» в американском выпуске и «Свобода и смерть» в британском выпуске.

В кинематографе 
 Свобода или смерть (фильм) — бразильская кинолента.
 Свобода или смерть (фильм, 1969) — болгарский фильм.

Видеоигры 
 Liberty or Death — видеоигра 1993 года, основанная на американской войне за независимость.

Примечания 

Политические лозунги